Barrable ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Barrable (1943–2015), südafrikanischer Cricketspieler
 Sarah Barrable-Tishauer (* 1988), kanadische Schauspielerin